Il doppio dell'ASB Classic 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Patty Fendick e Jill Hetherington erano le detentrici del titolo e hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Elizabeth Smylie e Janine Tremelling.

Teste di serie
 Patty Fendick /  Jill Hetherington (campionesse)
 Elizabeth Smylie /  Janine Tremelling (finale)
 Belinda Cordwell /  Jo Durie (semifinali)
 Lea Antonoplis /  Kathleen Horvath (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 1989